Sezon 2000/2001 klubu Górnik Zabrze.

Rozgrywki 
 I liga: 13. miejsce
 Puchar Polski: Finalista
 Puchar Ligi: 1/8 finału

Wyniki 

 D – dom
 W – wyjazd

Zobacz też 
 Górnik Zabrze

Przypisy 

2000 w piłce nożnej
2001 w piłce nożnej
Górnik Zabrze w poszczególnych sezonach
2000 w polskim sporcie
2001 w polskim sporcie